Tito Flavio Vespasiano puede hacer referencia a dos emperadores romanos:

 Tito Flavio Vespasiano (hijo).— Hijo del siguiente, más conocido por Tito.
 Tito Flavio Vespasiano (padre).— Fundador de la dinastía Flavia, más conocido por Vespasiano.